Шелл (, , ) может означать:

Фамилия 
 Шелл, Анна (род. 1993) — немецкая спортсменка, борец вольного стиля. 
  (род. 1946) — американский , тренер.
 Шелл, Джордж Гаррисон (1874—1954) — американский генетик.
 Шелл, Дональд (1924—2015) — американский ученый в области информатики, создатель известного алгоритма сортировки (метода Шелла).
 Шелл, Имми (1935—1992) — австрийская актриса, сестра Максимилиана, Карла и Марии Шелл.
  (род. 1938) — американский экономист-теоретик.
 Шелл, Катерина (род. 1944) — британская актриса кино и телевидения, управляющая гостиницей.
 Шелл, Максимилиан (1930—2014) — австрийский актёр, продюсер и режиссёр.
 Шелл, Мария (1926—2005) — швейцарская актриса австрийского происхождения, старшая сестра Максимилиана Шелла.
 Шелл, Орвилл (род. 1940) — директор центра американо-китайских отношений в «Обществе Азии» в Нью-Йорке.
 Шелл, Фрэнк (1884—1959) — американский гребец, чемпион летних Олимпийских игр 1904.
 Шелл, Харри (1921—1960) — американский автогонщик, пилот Формулы-1.

Топоним 
  — поселение в Вайоминге (США).
Составные топонимы
 Шелл-Лейк — тауншип в Миннесоте (США).
  — городок в Эквадоре.
 Шелл-Ривер — тауншип в Миннесоте (США).
 Шелл-Рок — тауншип в Миннесоте (США).

См. также 
 
 Shell (значения)
 Шелл-код — двоичный исполняемый код, который обычно передаёт управление командному процессору.
 Шелл-компания — компания, вышедшая на фондовую биржу, но впоследствии прекратившая свою основную деятельность.
 Оболочка операционной системы
 Командная оболочка UNIX